Popioły (film), een Poolse film uit 1965
 Popioły (roman), een roman van Stefan Żeromski

 Plaatsen in Polen
 Popioły (Ermland-Mazurië)
 Popioły (Koejavië-Pommeren)